École secondaire des Chutes - Plusieurs écoles secondaires canadiennes ont été nommés "des Chutes":
L'École secondaire des Chutes (Shawinigan) de la Commission scolaire de l'Énergie
L'École secondaire des Chutes (Rawdon) de la Commission scolaire des Samares